Кири́лл Кузнецо́в:
 Кузнецов, Кирилл Викторович (род. 1997) — российский регбист.
 Кузнецов, Кирилл Павлович (1910—1967) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Кирилл Петрович (1886—1932) — эсер, участник Октябрьской революции.